Příjmení Benc nese více osobností:

 Martin Benc (* 1965) – český režisér a kameraman
 Miloslav Benc (1925–1976) – český a československý politik
 Pavel Benc (* 1963) – český a československý běžec na lyžích
 Stanislav Benc (1935–2015) – český výtvarník, fotograf a kameraman